Argis är ett släkte av kräftdjur. Argis ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur